Radelsdorf bezeichnet

 Radelsdorf (Gemeinde Liebenfels), Ortschaft von Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 eine Gemeinde Radíkov, Okres Přerov, Tschechien
 von 1936 bis 1945 die Gemeinde Radlau/Radłów, Polen